Plusieurs églises sont nommées église Saint-Leufroy, en l'honneur de Leufroy d'Évreux : 
 l'église Saint-Leufroy à Paris ;
 l'église Saint-Leufroy de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine ;
 voir aussi la chapelle Saint-Leufroy de Suresnes ;
 l'église Saint-Leufroy de Thiverny, dans l'Oise.

Leufroy
~